Val 1956 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1956
Andrakammarvalet i Sverige 1956
Presidentvalet i USA 1956